A tipológia jellemző alaki jegyek alapján a vizsgált jelenséget típusokba csoportosító módszer illetve az ezt tanulmányozó tudomány. A tipológia jellege az alkalmazó tudományágtól erősen függő, ezért többféle tipológia különböztethető meg.

 Tipológia – Az embertani (antropológiai) jellemzők és a tudomány tárgyát képező emberek csoportosítása, osztályozása megkülönböztető jellegek alapján
 Tipológia – Épületek, építmények és terek besorolása, osztályozása
 Tipológia – Bibliaértelmezési gyakorlat, amelyen ikonográfiai (művészettörténeti) módszer is alapul
 Tipológia – Alaki, formai hasonlóságok alapján felállíott kategorizálás
 Tipológia – Nyelvi csoportosítás, nyelvcsoportok megkülönböztetésének alapja
 Tipológia – Személyiségtípusok modellezése
Tipológia – Régészeti leletanyag osztályozása tulajdonságaik alapján
 Tipológia – Vallási események, helyszínek és szereplők csoportosítása